Richard Wirth ist der Name folgender Personen:

* Richard Wirth (Patentanwalt) (1865–1947), deutscher Jurist und Patentanwalt
 Richard Wirth (Schauspieler), Schauspieler